

Zene

Albumok

 Let It Be, a Beatles albuma (1970)
 Let It Be, a Green Jellö albuma (1984)
 Let It Be, a Replacements albuma (1984)

Egyéb

 Let It Be, a Beatles dala (1970)
 Let It Be, a Beatlesről készült film (1970)